La théière marocaine ou tangéroise est un récipient à couvercle, muni d'une anse et d'un bec verseur équipé d'un filtre utilisé pour l'infusion et le service du thé à la menthe au Maroc.

Caractéristiques 

La théière marocaine, fabriquée en cuivre doré ou argenté ciselé, martelé ou gravé d'un décor oriental et travaillé avec finesse à la main avec des artisans. Elle a une forme unique. Son couvercle est de forme conique et elle est juchée sur quatre petits pieds. L'authentique théière marocaine est fabriquée à Marrakech ou Fès.  

Elle est équipée d'un filtre dans le bec verseur qui évite que les feuilles de menthe tombent dans le verre.

Histoire 

La théière marocaine a connue de nombreuses évolutions dans le temps.
De théière en terre cuite à théière en métal, les différences entre régions, villes et campagnes étaient nombreuses.

A la fin du , la ville de Manchester abritait une petite communauté de négociants marocains, dont les Benjelloun. Un membre de cette famille envisagea de s'associer avec Richard Wright, tisserand anglais amateur d'argenterie, pour fabriquer des articles raffinés destinés au marché marocain. Ainsi des modèles en métal argenté sont créés par la nouvelle firme, inspirés par la tradition anglaise ainsi que par les articles fabriqués par les artisans de Fès. La marque voit progressivement sa renommée grandir à Fès et dans les villes et campagnes marocaines.

Notes et références

Articles connexes 
 Culture marocaine
 Maroc
 Thé à la menthe

Lien externe 
 La théière marocaine, une copie conforme

Cuisine marocaine
Maroc